

Sigle 
 Vice Chairman – vice presidente del consiglio di amministrazione
 Vice City – città fittizia ispirata a Miami utilizzata nei videogiochi della serie Grand Theft Auto
 Victoria Cross – onorificenza del Commonwealth
 Viet Cong – forze armate del Fronte Nazionale per la Liberazione del Vietnam

Codici 
 VC – Targa di Vercelli
 VC – codice HASC del comune di Vraneštica (Macedonia del Nord)
 VC – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Saint Vincent e Grenadine
 VC – codice ISO 3166-2:ES della Comunità Valenciana (Spagna)
 VC – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Vercelli (Italia)
 VC – designazione degli squadroni della US Navy per (Fleet) Composite Squadron

Informatica 
 .vc – dominio di primo livello di Saint Vincent e Grenadine

Pneumologia
Vital Capacity – Capacità Vitale (CV in italiano)

Sport 
 VC – abbreviazione di Voetbal Club nella denominazione di squadre calcistiche belghe e olandesi
 VC – abbreviazione di Volleyball Club nella denominazione di squadre pallavolistiche

Altro 
 VC – 95 nel sistema di numerazione romano